Osoby o tym nazwisku:
 Jan Antosik – polski ekonomista i polityk
 Krzysztof Antosik – polski siatkarz
 Piotr Antosik – polski matematyk